|-
| 69301 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69302 - || || 6 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69303 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69304 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69305 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69306 - || || 3 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69307 - || 1992 ON || 28 de juliol, 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 69308 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 69309 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 69310 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 69311 - || 1992 QC || 21 d'agost, 1992 || Siding Spring || D. I. Steel
|-
| 69312 Rogerbacon || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69313 - || || 22 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69314 - || || 22 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69315 - || || 20 d'octubre, 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 69316 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69317 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69318 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69319 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69320 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69321 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69322 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69323 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69324 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69325 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69326 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69327 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69328 - || || 18 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 69329 - || || 15 d'abril, 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 69330 - || || 19 d'abril, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69331 - || || 13 de juny, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 69332 - || || 13 de juny, 1993 || Siding Spring | R. H. McNaught
|-
| 69333 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69334 - || || 14 d'agost, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69335 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69336 - || 1993 SJ || 16 de setembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69337 - || || 17 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69338 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69339 - || || 15 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69340 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69341 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69342 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69343 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69344 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69345 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69346 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69347 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69348 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69349 - || 1993 VU || 9 de novembre, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 69350 - || 1993 YP || 17 de desembre, 1993 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 69351 - || || 15 de gener, 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 69352 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69353 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69354 - || || 10 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69355 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69356 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69357 - || 1994 FU || 21 de març, 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 69358 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69359 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69360 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69361 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69362 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69363 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69364 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69365 - || 1994 QF || 26 d'agost, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69366 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69367 - || 1994 SD || 30 de setembre, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69368 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69369 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69370 - || || 29 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69371 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 69372 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69373 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69374 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69375 - || || 4 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69376 - || || 27 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69377 - || || 28 de novembre, 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69378 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69379 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69380 - || || 31 de desembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69381 - || 1995 BH || 23 de gener, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69382 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69383 - || || 31 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69384 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69385 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69386 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69387 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69388 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69389 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69390 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69391 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69392 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69393 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69394 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69395 - || || 27 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69396 - || || 28 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69397 - || || 28 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69398 - || || 29 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69399 - || || 4 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69400 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9